Сагде́ев — тюркская фамилия арабского происхождения. Образована от ласкательной формы Сагди имени Сагдетдин (араб. Счастливый верующий).

Известные носители:
 Сагдеев, Ренад Зиннурович (род. 1941) — советский и российский химик.
 Сагдеев, Роальд Зиннурович (род. 1932) — советский и американский физик, педагог.

См. также 
 Сагдиев
 Сагадеев